Borge ist der Familienname folgender Personen:

 Ole Borge (1916–1995), norwegischer Anwalt und Widerstandskämpfer
 Sigrid Borge (* 1995), norwegische Speerwerferin
 Tomás Borge (1930–2012), nicaraguanischer Politiker und Schriftsteller
 Victor Borge (1909–2000), dänischer Pianist und Komödiant

Ort: 
 Borge (Fredrikstad), Stadtteil von Fredrikstad

Siehe auch:
 Børge